Фэн Дин (, 1902 — 1983) — китайский философ, политический деятель и работник образования.

Биография 
В 1927—1930 годах окончил Университет им. Сунь Ят-сена в Москве. С 1952 года — заместитель директора НИИ марксизма-ленинизма при ЦК КПК, с 1957 года — профессор Пекинского университета. В годы «культурной революции» подвергся репрессиям, но остался жив. Впоследствии занимал посты декана философского факультета и проректора Пекинского университета.

Примечания 

Жертвы Культурной революции
Преподаватели Пекинского университета
Выпускники Коммунистического университета трудящихся Китая